High Society peut faire référence à :

Cinéma 

 High Society, un film américain réalisé par Robert F. McGowan en 1924 ;
 High Society, un film britannique réalisé par John Rawlins en 1932 ;
 High Society, un film américain réalisé par William Beaudine en 1955 ;
 High Society, le titre original du film américain Haute Société, réalisé par Charles Walters en 1956 ;
 High Society, titre original de Le Beau Monde, un film français réalisé par Julie Lopes Curval en 2014 ;
 High Society (), un film sud-coréen réalisé par Daniel H. Byun en 2018.

Télévision 

 , une série télévisée américaine créée en 1995 ;
 , une série télévisée américaine créée en 2010 ;
 , une série télévisée sud-coréenne créée en 2015.

Bandes dessinées 

 High Society, une bande dessinée de Dave Sim.

Musique 

 High Society, une comédie musicale de 1998 ;
 High Society, un standard de jazz.

Album 

 High Society, un album hip-hop du groupe Kottonmouth Kings sorti en 2000.
 High Society, le deuxième album studio par Epik High sorti en 2004
Homonymie de titre